Жан-Люк Азуле () — французский продюсер, сценарист и композитор, автор сериалов «Элен и ребята» (, «Грезы любви» (), «Каникулы любви» ().

В России больше известен под псевдонимом Жан-Франсуа Порри (), под которым он написал музыку к сериалам серии «Элен и ребята».

Биография и карьера 
Жан-Люк Азуле родился 23 сентября 1947 года во Французском Алжире. Азуле учился на юриста, но бросил учёбу и в 1978, вместе с Клодом Берда (), создал звукозаписывающую компанию, названную по первым буквам фамилий «АБ Продюксён» ().

Азуле является не только композитором, но и сценаристом. Под псевдонимом Жан-Франсуа Порри () «король» прайм-тайма Национального французского телевидения, работая по 18 часов в сутки, успевает поработать над многочисленными сериалами, насчитывающими несколько сот эпизодов, выходящих ежегодно, а также сочинять песни для этих шоу, становящиеся настоящими хитами во Франции. Азуле является творческим вдохновителем и автором большинства песен, выходивших под маркой «AB».

Успех студии 
В конце 1980-х продюсеры выкупают старые железнодорожные ангары к северу от Парижа в пригороде Сен-Дени, где и располагают студию «АБ Продюксён». Там снимаются ситкомы — жанр сериалов, заимствованный у американцев и пришедшийся по душе французским подросткам. Одна из его наиболее популярных песен  Hou ! La menteuse занимала 9 место среди самых продаваемых синглов по версии IFOP в течение 9 недель тиражом более 1 300 000 . 1990-е годы — «золотые» в истории «АБ Продюксён»: ситком «Элен и ребята» бьет все рейтинги, многим актёрам с голосами предлагается выпускать сольные диски под маркой «АБ», телешоу «Клуб Дороте» объединяет все ситкомы под своим крылом, проводит розыгрыши дорогих призов для зрителей.

Фильмография

Композитор 
В общей сложности им написаны более 2000 песен и придуманы более 30 ситкомов и телефильмов, среди которых наиболее известны:

 «Baie des flamboyants» (2007)
 «Extra Zigda» (1998)
 «Studio des artistes» (1997)
 «Kangoo» (1996)
 «L'école des passions» (1996)
 «La croisière Foll’amour» (1995)
 «Les garçons de la plage» (1994—1995)
 «Hélène et les garçons» (1992)
 «Les jumeaux du bout du monde» (1991)
 «Sophie et Virginie» (1990)
 «Salut les musclés» (1989)

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Композиторы Франции
Телепродюсеры Франции
Сценаристы Франции
Кинокомпозиторы Франции
Иммигрировавшие во Францию из Алжира